Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel Qatar Total German Open) van 2005 vond plaats van 2 tot en met 8 mei 2005 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 36e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Amélie Mauresmo was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Nadja Petrova.

De als eerste geplaatste Maria Sjarapova bereikte eveneens de kwartfinale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het twaalfde reekshoofd, Justine Henin-Hardenne uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Russin Nadja Petrova in drie sets. Henin(-Hardenne) wist voor de derde keer het toernooi van Berlijn op haar naam te schrijven. Het was haar 22e WTA-titel, de derde van 2005. Zij incas­seerde US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het elfde reekshoofd – zij bereikte de derde ronde, waarin zij de duimen moest leggen voor Patty Schnyder.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy bereikten de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door het Zuid-Amerikaanse team Gisela Dulko en María Vento-Kabchi.

Het derde reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Vera Zvonarjova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Liezel Huber in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Lichovtseva had daarnaast al 22 dubbelspeltitels met andere partners; Zvonarjova een.

De Belgische Els Callens en Meilen Tu uit de Verenigde Staten strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Berlijn 2005
Berlijn